Ibex peut désigner :
 Interstellar Boundary Explorer, un satellite artificiel scientifique américain
 le bouquetin des Alpes (Capra ibex)
 Ibex 35, un indice boursier de la bourse de Madrid
 Ibex Energy, un groupe pétrolier
 Ibex Airlines, une compagnie aérienne japonaise
 Intrepid Ibex nommée aussi Ubuntu 8.10. Intrepid Ibex (que l'on peut traduire par « Bouquetin Intrépide »), est la version de la distribution Linux Ubuntu sortie le .
 IBEx / inBlocks Une plateforme d'échange d'actif numérique

Toponyme 

 Ibex Valley, localité du Yukon au Canada, proche de Whitehorse
 Grotte d'Ibex, grotte à Gibraltar.